Pornobalken ist
 eine andere Bezeichnung für Zensurbalken;
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine bestimmte Form des Oberlippenbarts, siehe Pornobalken (Mode).